Die Lauche ist ein 15 Kilometer langer Bach im Schweizer Kanton Thurgau und ein
rechter Zufluss der  Murg.

Geographie

Verlauf 
Die Lauche entspringt auf einer Höhe von etwa  bei Lanterswil in der Gemeinde Bussnang.

Sie fliesst durch Märwil und Affeltrangen, wo sie den Hartenauerbach aufnimmt, dann vorbei an Lommis, Weingarten, Kalthäusern und Stettfurt nach Matzingen, wo sie kurz nach ihrer Vereinigung mit dem Thunbache auf einer Höhe von ungefähr  von rechts in die Murg mündet.

Der etwa 14 km lange Lauf der Lauche  endet ungefähr 211  Höhenmeter unterhalb ihrer Quelle, sie hat somit ein mittleres Sohlgefälle von etwa 11 ‰.

Einzugsgebiet 
Das 61,9 km² grosse Einzugsgebiet der Lauche liegt im Schweizer Mittelland und wird durch sie über die Murg, die Thur und den Rhein zur Nordsee entwässert.

Es besteht zu 23,3 % aus bestockter Fläche, zu 65,6 % aus Landwirtschaftsfläche, zu 10,1 % aus Siedlungsfläche und zu 1,0 % aus unproduktiven Flächen.

Die Flächenverteilung

Die mittlere Höhe des Einzugsgebietes beträgt , die minimale Höhe liegt bei  und die maximale Höhe bei

Zuflüsse 
 Eggbach (links)
 Zwäribächli (rechts)
 Langnauer Bach (links)
 Buchbach (rechts)
 Rütibach (links)
 Harzeneggbach (rechts)
 Glesibach (links)
 Hartenauerbach (links)
 Wältibach (rechts)
 Morällbach (rechts)
 Zeziker Bach (rechts)
 Wilderetobelbach (rechts)
 Gasstobelbach (rechts)
 Wingerterrietbach (rechts)
 Rietbach (links)
 Tobelhofbach (rechts)
 Kaabach (links)
 Forenbach (links)
 Wasserfuribach (rechts)
 Grütriedbach (links)
 Tuenbach (rechts)

Hydrologie

Abflussdaten 
Bei der Mündung der Lauche in die Murg beträgt ihre modellierte mittlere Abflussmenge (MQ) 950 l/s. Ihr Abflussregimetyp ist pluvial inférieur und ihre Abflussvariabilität beträgt 25.

Hochwasser 
Der häufig Hochwasser führende Bach wurde nach einer grossen Überschwemmung im Juni 1876 teilweise begradigt.

Fauna 
Die Lauche galt früher als reich an Forellen und Hechten. Heute kommen in der Lauche neun  Fischarten vor, darunter vor allem Bachforelle, Groppe, seltener Alet und Gründling.

Literatur

Einzelnachweise